109. Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w stolicy Węgier Budapeszt w dniach 6–8 stycznia 2012. Kobiety startowały po raz 37.

Tytuły mistrzów Europy zdobyli: Holender Sven Kramer i Czeszka Martina Sáblíková.

Wyniki

Kobiety 
 NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
2012 w sportach zimowych
2012 na Węgrzech
Sport w Budapeszcie
Łyżwiarstwo szybkie na Węgrzech